Patul lui Procust se poate referi la:

 Patul lui Procust - un pat de aramă pe care personajul mitologic Procust își întindea oaspeții cu scopul de a-i ucide
 Patul lui Procust - un roman al lui Camil Petrescu, apărut în 1933
 Patul lui Procust - un film din 2001 realizat în Republica Moldova